Der neugierige Affe steht für:

 Coco – Der neugierige Affe, Kinderbuchreihe von Hans Augusto Rey und Margret Rey und US-amerikanische Fernsehserie
 Coco, der neugierige Affe, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Matthew O’Callaghan (2006)

Siehe auch:
 Coco auf wilder Verfolgungsjagd, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Norton Virgien (2009)